Giacomo »Ago« Agostini, italijanski motociklistični dirkač, * 16. junij, 1942, Brescia, Lombardija, Italija.

Giacomo Agostini, z vzdevkom »Ago«, je italijanski motociklistični dirkač, petnajstkratni motociklistični prvak v razredih 350 cm³ in 500 cm³. V razredu 350 cm³ je kraljeval med sezonama  in , ko je postal sedemkratni zaporedni prvak, v razredu 500 cm³ pa je med sezonama  in  prav tako postal sedemkratni zaporedni prvak, naslov pa je osvojil še v . Po številu naslovov prvaka se mu je najbolj približaj Ángel Nieto s trinajstimi, nato pa sledita Carlo Ubbiali in Mike Hailwood s po devetimi.  V obeh razredih je na 186 dirkah osvojil kar 122 zmag in še 37 uvrstitev na stopničke. Z 122-imi zmagami je rekorder po številu zmag na motociklističnih dirkah svetovnega prvenstva, na drugem mestu se je v  Valentino Rossi izenačil z Ángelom Nietom pri 90-ih. O tečnem številu najboljših štartnih položajev ni natančnega podatka, po številu najhitrejših krogov pa je prav tako rekorder z 117-imi, sledijo mu Nieto z 81-imi, Hailwood z 79-imi in Rossi z 71-imi. Prav Rossi je edini od aktivnih dirkačev, ki bi lahko prevzel katerega od Agostinijevih rekordov, najbližje mu je po številu zmag.

Motociklistični rezultati

Sklici

Zunanje povezave 

 

Motociklistični dirkači
Italijanski dirkači